Неле́повка () — посёлок городского типа в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины. Почтовый индекс — 85298. Телефонный код — 6247. Код КОАТУУ — 1411246200.

Население 
Численность населения

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области

Посёлки городского типа Донецкой области